И́я Персидская (в некоторых источниках — Евдоки́я Ри́мляныня; ; † ок. 364 года) — христианская мученица.

Согласно житию, Ия была родом из города Визада. В 362 году шаханшах Шапур II вместе со своими войсками вторгся на территорию Римской империи, он разрушил крепость Бет-Забдай. Шапур II увёл с собой в Хузестан 9000 пленных, среди которых была Ия. Её отдали зороастрийским священнослужителям (мобедам), которые безуспешно пытались заставить Ию отречься от Христа. Затем Ию посадили в тюрьму и там мучили голодом. После этого её вывели из тюрьмы и били суковатыми палками. Вновь Ия была посажена в тюрьму на 15 месяцев. После заключения её тело вязали верёвками до такой степени туго, что у Ии ломались кости; ещё её били ремнями, а в итоге отрубили голову.

Литература 
 
 
 Великие четьи-минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Сентябрь, дни 1-13. СПб., 1868. стр. 330
 Пролог, сиречь всепролетное писание всех древних святых отец и святых жен от житей их и мучения вкратце сложеныя словеса и повести чюдны от отец же, первая половина (сентябрь—февраль) −16.XII. 1642 (15.XII.7150—16.XII.7151). Михаил; Иосиф. Память святыя мученицы Ии

Ссылки 
 Βίος Αγίου. Αγία Ίας
 Martyr Ia of Persia
 
 

Святые по алфавиту
Мученики
Святые Единой Церкви
Христианские святые IV века
Церковные деятели IV века
Обезглавленные святые